Wannebach steht für folgende geographischen Objekte:

Fließgewässer:
 Wannebach (Breg), linker Zufluss der Breg in Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wannebach (Lenne), rechter Zufluss der Lenne (zur Ruhr) bei Berchum, Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Wannebach (Hönne), linker Zufluss der Hönne in Menden, Nordrhein-Westfalen
 drei Zuflüsse der Ruhr in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Wannebach, anderer Name der Wanne (Ruhr), rechter Zufluss der Ruhr bei Niedereimer (Arnsberg), Hochsauerlandkreis
 Wannebach (Ruhr, Ergste), linker Zufluss der Ruhr bei Ergste (Schwerte), Kreis Unna 
 Wannebach (Ruhr, Westhofen), rechter Zufluss der Ruhr bei Westhofen (Schwerte), Kreis Unna

Schutzgebiet in Nordrhein-Westfalen:
 Naturschutzgebiet Wannebach, an der Wanne (Ruhr) bei Niedereimer (Arnsberg)

Ortsteile:
 Obere Wannebach und Undere Wannebach, Wohnplätze der Gemeinde Rohrbach BE, Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Wannebachtal
 Wannenbach
 Wannbach, Ortsteil von Pretzfeld, Bayern